Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Clark Graebner e Thomaz Koch 6-3, 4-6, 7-6.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1971